Amerikai Egyesült Államok
 Florence (Alabama)
 Florence (Arizona)
 Florence (Colorado), az USA központi szövetségi szuperbörtönének helye
 Florence (Dél-Dakota)
 Florence (Dél-Karolina)
 Florence (Illinois)
 Florence (Stephenson megye, Illinois)
 Florence (Kalifornia)
 Florence (Kansas)
 Florence (Kentucky)
 Florence (Louisiana)
 Florence (Maryland)
 Florence (Massachusetts)
 Florence (Minnesota)
 Florence (Mississippi)
 Florence (Missouri)
 Florence (Montana)
 Florence (Nebraska)
 Florence (New York)
 Florence (Madison megye, Ohio)
 Florence (Oregon)
 Florence (Pennsylvania)
 Florence (Tennessee)
 Florence (Texas)
 Florence (Vermont)
 Florence (Washington)
 Florence (város, Wisconsin)
 Florence (statisztikai település, Wisconsin)
 Florence-Graham, Kalifornia
 Olaszország
 Firenze, Olaszország Toszkána régiójának fővárosa angolul

Hasonló néven
3122 Florence, kisbolygó